Onyx è un termine della lingua inglese che significa Onice.

Può riferirsi a:
 Onyx – nome in codice di un satellite spia dell'Ufficio Nazionale per la Ricognizione, degli USA.
 Onyx – gruppo musicale hardcore hip hop nato nel 1988.
 Onyx – progetto di intercettazione delle comunicazioni in Svizzera.
 Onyx – squadra di Formula 1.
 OnyX – un software di mantenimento per Mac OS X.
 Onyx – defunta azienda italiana attiva tra gli anni novanta e gli anni 2000 nel settore dell'abbigliamento.
 Onyx – album dei Pop Evil del 2013
 Onyx – census-designated place della contea di Kern, California
 Onyx – fiume dell'Antartide

Pagine correlate
Onix